Гиорги Иваниадзе (; 27 января 2000) — грузинский футболист, полузащитник боснийского клуба «Тузла Сити».

Карьера 
Летом 2021 года стал игроком грузинского клуба «Сиони».

В начале 2022 года перешёл в грузинский клуб «Дила».

В июле 2022 года подписал контракт с клубом «Кызыл-Жар».

Клубная статистика 

Футболисты Грузии
Игроки ФК «Шукура»
Игроки ФК «Гагра» Тбилиси
Игроки ФК «Шевардени-1906»
Игроки ФК «Самтредиа»
Игроки ФК «Мерани» Тбилиси
Игроки ФК «Сиони»
Игроки ФК «Дила»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»